Граф де лас Торрес де Алькоррин, также известен как граф де лас Торрес — испанский дворянский титул. Он был создан в 1683 году королем Испании Карлосом II для Кристобаль де Москосо Монтемайор и Кордова, 7-го сеньора де лас Торрес де Алькоррина. Граф де лас Торрес — блестящий офицер, получил чин капитана королевской армии и отличился во время Войны за испанское наследство, где он сражался на стороне Бурбонов. После победы король Испании Филипп V наградил его должностью вице-короля Наварры (1723—1739), а также пожаловал ему титулы маркиза де Кульера (1708) и герцога де Альхете (1728).

Все последующие герцоги де Альхете носили титул маркиза де Кульера и графа де лас Торрес де Алькоррин. В 1942 года после смерти Мигеля Осорио и Мартоса, 17-го герцога де Альбуркерке (1886—1942), графский титул унаследовала его дочь, Мария дель Росарио Осорио, герцогиня де Санта-Кристина (1922—2009), ставшая 7-й графиней де лас Торрес. Ей наследовал ей младший сын, Рафаэль Маркес, 8-й граф де лас Торрес (род. 1949).

Графы де лас Торрес

Генеалогия

Источники 
 Condes de las Torres de Alcorrín 

Графы Испании